Akuetteh ist der Familienname folgender Personen:

 Armah Akuetteh (* 1946), ghanaischer Fußballspieler
 Ernestina Akuetteh († 2005/2019), ghanaische Tischtennisspielerin